Investiční šperk je klenot, který kupující pořizuje za účelem zhodnocení vložených peněz. Hlavním tahounem zhodnocení jsou v první řadě vzácné drahokamy, poté drahé kovy (nejčastěji zlato), jedinečný design, precizní zpracování od renomovaných uměleckých ateliérů i měnící se kurz koruny k dolaru, protože většina surovin k výrobě šperků se na světových trzích obchoduje právě v této měně. Do investičních šperků jsou kvůli velké oblibě nejčastěji zasazovány diamanty. Setkat se je možné ale také se sytě rudými rubíny, nazelenalými smaragdy, modrými tanzanity i dalšími drahokamy. Investiční klenoty se řadí mezi dlouhodobé investice. Prodej analytici doporučují nejdříve po osmi nebo deseti letech od nákupu. Investiční šperky mnohdy přetrvávají v majetku rodin celé generace.

Náležitosti správného investičního šperku 
Protože největší míru zhodnocení dodávají šperku drahokamy, obecně platí, čím větší drahokam klenot obsahuje, tím lépe. Nejrychlejší růst ceny totiž vykazují právě velké drahé kameny. Pro ilustraci, cena diamantů o váze 3 – 3,99 karátů s barvou D (excelentní bílá plus) o čistotě IF (dokonale čistý) za desetileté rozmezí 2005 – 2015 vzrostla o 122 %. Design investičního šperku by měl být kvůli měnícím se módním trendům vždy spíše nadčasový. Pořizovací cena investičních klenotů začíná na desítkách tisíc korun. Pokud je investiční šperk dražší, je možné očekávat vyšší zhodnocení.

Výroba investičního šperku 
Na začátku výrobního řetězce je hledání nalezišť drahých kamenů a jejich těžba. Poté, co jsou vybroušené a vyleštěné drahokamy v majetku klenotníků, přichází na řadu kreativní designéři. Ti zpracují návrh celého šperku, který pak realizují zlatníci. Specialistovi, který zasazuje drahokamy do šperků, se říká faser. Výroba méně náročných šperků, které se prodávají ve velkých sériích, trvá zhruba dva dny. Práce na složitých luxusních klenotech mohou trvat týdny i měsíce.

Reference 

Komodity